Ebru TV ist der Name folgender Fernsehsender:
* Ebru TV Africa, in englischer Sprache
 Ebru TV (Vereinigte Staaten), türkeibezogener Sender in englischer Sprache

Siehe auch:
 QLAR (ehemals Ebru TV Europe), eingestellter Sender in deutscher Sprache